UAB est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Université d'Alabama à Birmingham
 Blazers de l'UAB, club omnisports de l'université
 Université américaine de Beyrouth
 Université autonome de Barcelone
 Union pour la Bourgogne, aux élections régionales de 1999 et 2004 réunissant les deux partis de droite et du centre RPR et UDF (UMP)
 UAB Sportine aviacija, entreprise lituanienne de fabrication de planeurs